Merritt Island  kan syfta på:
 Merritt Island, en halvö i Florida, USA
 Merritt Island, Florida, en stad på Merritt Island, Florida, USA 
 Merritt Island, Antarktis, en ö i Antarktis